Нормальный товарный вагон (НТВ) — тип железнодорожного двухосного крытого грузового вагона.

На базе Нормального товарного вагона (НТВ) строились вагоны специального назначения: служебные, санитарные, пожарные, арестантские, вагоны-ледники, вагоны-лавки, вагоны-церкви и так далее. В России существовал и НТВ «Сибирского типа», который отличался от «классического» НТВ увеличенной шириной, иным расположением досок в деревянной обшивке и некоторыми другими деталями.

История 
Разработан в 1875 году на базе прототипа 1872 года Ковровских мастерских Московско-Нижегородской железной дороги под названием «товарный вагон правительственного типа 1875 года» и принят за основу вагонного парка Министерства путей сообщения Российской империи. Массовый выпуск вагонов данного типа с учётом модернизаций осуществлялся до 1931 года, а всего было выпущено несколько сотен тысяч вагонов НТВ. Именно в них на российских, а позже и советских железных дорогах до середины 1940-х перевозилась основная масса грузов, в том числе и во время различных военных конфликтов, начиная от Русско-турецкой войны и заканчивая Великой Отечественной.

Конструкция вагона предусматривала возможность быстрого переоборудования (как?) для массовой перевозки людей и животных в случае крайней надобности (то есть прежде всего для переброски войск). Такие переоборудованные вагоны-«теплушки» вмещали до сорока человек или восемь лошадей или 20 человек и четыре лошади.

Вагоны НТВ в культуре 
Распевали в эшелоне Эту песню много дней, И была такая надпись на вагоне: «Сорок человек — восемь лошадей».
Если поеду на фронт, я на нашей теплушке напишу:Три тонны удобренья для вражеских полей;Сорок человечков иль восемь лошадей. 
А было нас по сорок в тех будённовских вагонах,  Рассчитанных на восемь лошадей.
«...(Знак: сорок человек  И восемь лошадей)».

Примечание 

Грузовые вагоны
Вагоны СССР
1875 год на железнодорожном транспорте